Tamidou peut désigner :
Tamidou, la commune rurale située dans le département de Zorgho au Burkina Faso
Tamidou, la commune rurale située dans le département de Zoungou au Burkina Faso